Ивашково — деревня  в  Смоленской области России,  в Гагаринском районе. Население — 321 житель (2007 год) . Расположена в северо-восточной части области  в 3  км к востоку от Гагарина , на правом берегу реки Алешни. Входит в состав Акатовского сельского поселения.

Экономика 
Лесозаготовки (ООО «Смоленский лес»), ряд сельхозпредприятий, библиотека, дом культуры.

Известные люди 
26 октября 1914 года в деревне родился Герой Советского Союза, командир 164-го отдельного сапёрного батальона 52-й стрелковой дивизии (3-й Украинский фронт) - Румянцев Д.М. .

Примечания 

Населённые пункты Гагаринского района (Смоленская область)